Schoenberg kan syfta på:

 Schoenberg – en krater på Merkurius, se Lista över geologiska strukturer på Merkurius

Geografi

Belgien

 Schoenberg, Belgien – en ort i Sankt Vith

Frankrike 

 Schoenberg (berg i Frankrike), departementet Moselle i regionen Grand Est,

Se även
 Schönberg